

Čitluk – comune nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina

Čitluk – frazione del comune di Signo (regione spalatino-dalmata)